A la temporada 2006/2007 de la primera divisió espanyola hi van jugar vint equips. El campió va ser el Reial Madrid Club de Futbol amb 76 punts, els mateixos que el segon, el Futbol Club Barcelona. Van baixar a Segona Divisió el Celta de Vigo, la Real Sociedad de Fútbol i el Club Gimnàstic de Tarragona.

Classificació 

 Classificats per a la Lliga de Campions de la UEFA: Reial Madrid Club de Futbol i Futbol Club Barcelona per a la fase final, i Sevilla Fútbol Club i València Club de Futbol per a la tercera ronda de la fase classificatòria.

 Classificats per a la Copa de la UEFA: Vila-real Club de Futbol, Real Zaragoza i Getafe Club de Fútbol com a finalista de la Copa del Rei.

 Inscrits a la Copa Intertoto: Club Atlético de Madrid.

 Descendits a la Segona divisió: Celta de Vigo, Real Sociedad de Fútbol i Club Gimnàstic de Tarragona.

Resultats

Pitxitxi

Zamora 

2006
Competicions futbolístiques del 2006
Competicions futbolístiques del 2007